Иван Тимиря́зев:
 Тимирязев, Аркадий Климентьевич (1880—1955) — физик, сын Климента Аркадьевича Тимирязева.
 Тимирязев, Аркадий Семёнович (1789—1867) — российский чиновник, начальник Санкт-Петербургского таможенного округа (1836—1845).
 Примечания